L'édition 2009 du tournoi de tennis de Munich se déroule du 3 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Tomáš Berdych remporte l'épreuve en simple, Jan Hernych et Ivo Minář celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du tenant du titre Fernando González à cause d'une blessure à la cheville et de Jarkko Nieminen à cause de douleurs au poignet. Ils sont respectivement remplacés par Stéphane Bohli et Lamine Ouahab.

Lauréats 
Tomáš Berdych remporte son  en simple en battant en finale Mikhail Youzhny. Il s'agit du  et  sur terre battue du Tchèque. Il s'impose pour la  à Munich, soulevant ainsi son seul trophée de l'année.

En double, la paire tchèque Jan Hernych - Ivo Minář remporte son  en battant en finale la paire australienne Ashley Fisher - Jordan Kerr. Il s'agit pour chacun du  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Munich
ATP 2009
Sport en Allemagne en 2009
Tennis en mai 2009